Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2001 je bila triinpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 8. aprila do 3. novembra 2001.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3 

{|
|

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Konstruktorsko prvenstvo

Razred 500 cm3 

2001 v športu
2001